DGW – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Converse County, Douglas (Wyoming), Stati Uniti